Kivinasu ist der Name folgender Inseln in Estland: 
 Kivinasu (Saastne laht) Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala, Saaremaa
 Kivinasu (Kõiguste laht) Insel im Kahtla Kübassaare hoiuala, Saaremaa